Ansgarkirche, Ansgariikirche, St.-Ansgar-Kirche, auch in der Schreibweise Anscharkirche, St.-Anschar o. ä. sind Kirchengebäude, die das Patrozinium des heiligen Ansgar von Bremen tragen bzw. nach ihm benannt sind:

Belgien 
 Sint-Ansgarius (Anker), Oosterzele, Ostflandern

Dänemark 
 Ansgars Kirke (Aalborg)
 Sankt Ansgar Kirke (Bramming)
 Ansgarkirken (Hedehusene)
 Ansgarkirken (Kopenhagen-Mågevej)
 Domkirche St. Ansgar (Kopenhagen) (Sankt Ansgars Kirke)
 Ansgars Kirke (Odense)

Deutschland

Bayern 
 St. Ansgar in München-Solln

Berlin 
 St. Ansgar (Berlin)

Bremen 
 St. Ansgarii (Bremen)
 St. Ansgar (Bremerhaven-Leherheide)

Hamburg 
 Ansgarkirche (Hamburg-Langenhorn)
 Ansgarkirche (Hamburg-Othmarschen)
 St. Anschar (Hamburg-Eppendorf)
 St. Ansgar (Hamburg-Niendorf) (katholisch)
 St. Ansgar und St. Bernhard (Hamburg-Neustadt), genannt „Kleiner Michel“

Niedersachsen 
 St. Ansgar (Bassum)
 St. Ansgar (Dissen)
 Ansgarikirche (Eversten)
 St.-Ansgari-Kirche (Hage)
 St.-Ansgar-Kirche (Hemmoor)
 Ansgari-Kirche (Wallhöfen)
 St. Ansgar (Hooksiel)
 St. Ansgari (Lunestedt)
 St.-Ansgari-Kirche (Hatten)
 St. Ansgar (Osnabrück)
 St. Ansgar (Schneverdingen)
 St. Ansgar (Hittfeld) in Seevetal
 St. Ansgar Letter (Seelze)
 St. Ansgar (Wilhelmshaven) (profaniert)
 St.-Ansgar-Kirche (Wolfenbüttel)
 Ansgarikirche Hannover-Hainholz (Teilabriss und Umnutzung: Hannover-Hainholz, ehem. Ansgarkirche (1965), Turm niedergelegt 2001 und in der Folge als landeskirchliches Außenmagazin genutzt)

Nordrhein-Westfalen 
 St. Ansgar (Minden)

Schleswig-Holstein 
 St.-Ansgar-Kirche (Elmshorn)
 St.-Ansgar-Kirche (Flensburg-Mürwik)
 Ansgar Kirke (Flensburg)
 St. Ansgar (Itzehoe)
 Ansgarkirche (Kiel)
 Ansgarkapelle im Landeskirchenamt der Nordkirche (Kiel)
 St.-Anschar-Kirche (Münsterdorf)
 Anscharkirche (Neumünster)
 Priorat St. Ansgar (Nütschau)
 Ansgarkirche (Schleswig)

Norwegen 
 Ansgarkirche (Kristiansand)

Schweden 
 Ansgarkapelle (Birka)
 Ansgarkirche (Stockholm-Bromma)
 Sankt Ansgars kyrka (Södertälje)
 Ansgarkirche (Uppsala)

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)